Аарон Карпентер (, родился 9 января 1983 года в Брантфорде) — канадский регбист, игрок клуба «Донкастер Найтс».

Биография 
Известен по выступлениям за клубы Англии: «Ковентри», «Плимут Альбион», «Корниш Пайретс», «Лондон Уэлш», «Донкастер Найтс». В сборной Канады дебютировал 25 мая 2005 года матчем против США в Токио. Трижды участник чемпионатов мира 2007, 2011 и 2015 годов. В активе Карпентера 80 игр за сборную и 75 очков (15 попыток): Карпентер является рекордсменом сборной по числу игр, став единоличным лидером 17 июня 2017 года после 77-го матча и превзойдя Эла Черрона с 76 играми. Дважды финалист Кубка Черчилля (2010 и 2011).

Примечания

Ссылки 
 
 Rugby Canada: Carpenter From Back to Front 
 Профиль на сайте «Корниш Пайретс» 

Регбисты Канады
Игроки РК «Ковентри»
Игроки РК «Плимут Альбион»
Игроки РК «Корниш Пайретс»
Игроки РК «Лондон Уэлш»
Игроки РК «Донкастер»
Игроки сборной Канады по регби